Příjmení Browne nese více různých osobností:

 Duncan Browne (1947–1993) – anglický zpěvák a kytarista
 Charles P. Browne (1840–1916) – novozélandský fotograf
 Jackson Browne (* 1948) – americký folkový zpěvák-skladatel, kytarista, pianista a politický aktivista
 Malcolm Browne (1931–2012) – americký novinář a fotograf
 Maximilian Ulysses Browne (1705–1757) – rakouský polní maršál irského původu
 Noël Browne (1915–1997) – irský politik
 Thomas Browne (1605–1682) – anglický lékař, básník, alchymista a filosof
 Walter Browne (1949–2015) – australský šachový velmistr

Externí odkazy